Big Mac-index är ett index som första gången publicerades av tidskriften The Economist den 6 september 1986 och som ger en uppskattning av ett visst lands prisnivå. Indexet bygger på att hamburgaren Big Mac är en över hela jorden enhetlig och samtidigt inhemskt producerad vara. Skämtsamt kallas mätmetoden Burgernomics och är ett förenklat exempel på purchasing-power parity (PPP), som anger kvoten mellan priset på en varukorg inköpt i olika länder omräknat i dollar.

Tabell 
Priset avser en Big Mac hamburgare (ej måltid).

Källor

Externa länkar 
 The Economist Big Mac Index
 Historical Data from the Economist Big Mac Index
 Big Mac-index 1986-2009
 Länk till PublicPolicy om Big Mac index
Github - Dataset big-mac-data - Economist

Nationalekonomi
McDonald's